El acrónimo BLS puede referirse a:

  Barril de petróleo - Unidad de medida del petróleo líquido estándar en la industria de los hidrocarburos
 BLS AG - Una compañía ferroviaria suiza creada en el año 2006, tras la fusión de las compañías BLS Lötschbergbahn Y Regionalverkehr Mittelland AG.
 El código de la UCI para el equipo Bontrager Cycling Team.
 Cadillac BLS, automóvil de la Cadillac.
 Basic Life Support (BLS) Soporte Básico de Vida SBV en español -área médica
 Black Label Society - Un grupo estadounidense de heavy metal.